Па́вел Журавлёв:
 Журавлёв, Павел Матвеевич (1898—1956) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Журавлёв, Павел Михайлович (род. 1983) — украинский кикбоксер.
 Журавлёв, Павел Николаевич (1887—1920) — советский партизан.